Абсурд — безглуздість, нісенітниця, те, що суперечить здоровому глузду.
 Абсурдизм — сучасна театральна форма, котра використовує винятково антиреалістичні засоби стилю та сатиристичні цілі. Сюди ж відноситься абсурдна драма — сучасна форма драми, споріднена з сюрреалізмом, у котрій нісенітне та безглузде світу і людського буття є основою театральної дії. Прихильників абсурдизму називають абсурдистами.
 Театр абсурду — форма сучасної драми, у якій ірраціональне і безглузде, а також гротескне використовується як особливість стилю з метою зображення абсурдності буття.

Музичні колективи 
 Абсурд (Німеччина, NS-Black-Metal)
 Абсурд (Франція, Progressive-Metal)
 Абсурд (Росія, Melodic-Death-Metal)

Кіно 
 Абсурд (1981) — фільм-жахів, що став класикою жанру, режисер Джо Д'Амато (Joe D'Amato)

Посилання 
 Абсурд  // ВУЕ